Міліція — історична назва народного ополчення в Українській Народній Республіці, в США та деяких країнах Європи.
 Міліція — назва поліції в СРСР, країнах колишнього «соціалістичного табору» та деяких сучасних країнах СНД.